Catalyst — свободный кроссплатформенный фреймворк для создания веб-приложений на языке Perl. Представляет собой набор модулей, размещённых на CPAN. Catalyst написан с помощью Moose и реализует концепцию MVC.

Реализация MVC в Catalyst 
Model (Модель)
Хранит данные (обычно базу данных) и логику для работы с ними. Обычно используется ORM-фреймворк для работы с базой данных.
View (Вид)
Вид или представление, выполняют задачу отображения данных, которые хранятся в Model. Обычно View - это HTML страница, которая генерируется с помощью  Template-Toolkit фреймворка либо, с помощью какого-нибудь другого шаблонизатора, например Mason (Perl).
Controller (Контроллер)
Задача контроллера, обрабатывать запросы клиента и формировать виды с данными, которые хранятся в моделях, а затем выдавать готовую страницу обратно клиенту.

Модель/Вид/Контроллер - обычные Moose классы.

Вот так выглядит пример TT View, Moose класса, который создается автоматически с помощью Catalyst скриптов-помощников.
package MyApp::View::HTML;
use Moose;
use namespace::autoclean;

extends 'Catalyst::View::TT';

->config(
    TEMPLATE_EXTENSION => '.tt',
    render_die => 1,
);

1;

Поддерживаемые веб-серверы 
Для целей разработки и тестирования Catalyst содержит встроенный HTTP-сервер.
Готовые приложения могут быть запущены на любом сервере, поддерживающем CGI. Для повышения производительности рекомендуется использовать FastCGI (в случае, когда используются nginx, Apache, IIS, lighttpd, Zeus) или mod_perl (когда используется Apache).

Примечания

Ссылки 
 Предыдущий сайт (архивная копия от 19 октября 2021 года)
 
  — сообщество в ЖЖ, посвящённое разработке веб-приложений с использованием Catalyst
 Catalyst — Perl веб-фреймворк в лучших традициях MVC

Веб-фреймворки
Программное обеспечение с лицензией Artistic License
Программное обеспечение с лицензией GNU GPL
Свободные библиотеки программ